Les députés de la troisième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1957 pour la période 1957-1961.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1957
 Cabinet Adenauer III

03